Se llama patria a la tierra a la que un individuo se siente ligado por vínculos de diversa índole, como afectivos, culturales o históricos. 

El término Patria puede referirse también a:

 Patria, órgano oficial del Partido Revolucionario Cubano, creado por José Martí en Nueva York y publicado entre 1892 y 1898;
 Patria, estación del Metro de Guadalajara, México, cercana a la Avenida Patria;
 Patria, periódico español publicado en Granada entre 1935 y 1983;
 Pátria, himno nacional de Timor Oriental.

Así como a varias obras artísticas:
Música
 Patria, álbum de Quilapayún de 1976;
 Patria, álbum de Aníbal Sampayo de 1985;
Novela
 Patria (en inglés Fatherland), novela de Robert Harris publicada en 1992;
 Patria, novela de Fernando Aramburu publicada en 2016;
Cine y televisión
 Patria (1915), película estadounidense de quince episodios, dirigida por Jacques Jaccard, Leopold Wharton y Theodore Wharton;
 Patria! (1917), película italiana;
 Patria (2020), serie española producida por HBO;